Chód na 20 km kobiet był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich. Została rozegrana w dniu 21 sierpnia 2008 roku. Meta znajdowała się na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Chód na 20 km